И́тан Фрэнсис Катко́ски (, род. 19 августа 1999 года, ) — американский актёр, наиболее известный по роли Карла Галлагера в телесериале «Бесстыжие».

Биография 
Итан Фрэнсис Каткоски родился 19 августа 1999 года в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс (США). Мать Итана — бывший учитель, отец — разработчик программного обеспечения. В 4 года Итан начал фотографироваться для рекламы. В возрасте 7 лет он исполнил первую роль в фильме «Фред Клаус, брат Санты». Затем исполнял роли в нескольких полнометражных картинах, среди которых фильм ужасов «Нерождённый» режиссёра Дэвида Гойера. С 2011 года снимается в телесериале «Бесстыжие» в роли Карла. Также Итан имеет собственный брэнд одежды Khaotic Collective.

6 ноября 2017 года он был арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе. 

Каткоски продолжает расширять свой голос как артист, создав собственный модный бренд Khaotic Collective в 2018 году и продюсируя музыку. 

16 июля 2021 года Итан Каткоски выпустил сингл «Erase Me».

Фильмография

Примечания

Ссылки